

Рокфорд — місто, штат Алабама
 Рокфорд — місто, штат Іллінойс
 Рокфорд — місто, штат Айова
 Рокфорд — місто, штат Мічиган
 Рокфорд — місто, штат Міннесота
 Рокфорд — місто, штат Теннессі
 Рокфорд — місто, штат Вашингтон
 Рокфорд — селище, штат Огайо
 Рокфорд — переписна місцевість, штат Айдахо